Телл-Сити () — город тауншипа Трой округа Перри, штат Индиана (США). Крупнейший город и административный центр округа Перри.

История 
История города фактически началась почти за два года до основания. В ноябре 1956 года в Цинциннати (штат Огайо) собралась группа швейцарско-немецких иммигрантов, которые решили организовать «Швейцарское колониальное общество» (), где агропромышленики, мелкие фермеры, владельцы магазинов и фабричные рабочие могли бы жить в согласии. Для основания этого общества было решено приобрести квадратный участок земли со сторонами длиной . Сказано — сделано, и начался поиск земельного участка, который бы удовлетворял нескольким требованиям: плодородная почва, здоровый климат, хорошая вода, доступная древесина, а также хорошее транспортное обеспечение — близость судоходной реки и, желательно, железной дороги. И в июле 1957 года на берегу реки Огайо были куплены 4152 акра (16,8 км²), на которых были разбиты 392 квартала и заложено 7328 строительных площадок и 294 парка.

Изначально город был назван Гельвеция (), в честь олицетворения Швейцарии, но затем был переименован в Телл-Сити (), в честь швейцарского героя Вильгельма Телля (), так как такой вариант удобней произносить англоязычным жителям, да и запоминается легче.

В 1958 году на 100-летий юбилей города с 10 по 17 августа был проведён фестиваль в честь первых поселенцев. Мероприятие оказалось успешным, поэтому с 1959 года этот фестиваль, известный уже как «Швейцарский фестиваль», стали проводить ежегодно. Также город может похвастаться достаточно сильной спортивной подготовкой, особенно в баскетболе, а три выпускника даже впоследствии попали в Зал славы баскетбольных тренеров Индианы.

Общее описание 
Город находится в юго-западной Индиане на правом (северном) берегу реки Огайо в субтропической муссонной климатической зоне, характеризующейся жарким влажным летом и мягкой прохладной зимой. Сухопутная площадь города составляет  плюс  водной поверхности. Центр города находится на высоте  над уровнем моря.

Население на 2010 год составляло 7272 человека, в том числе 1971 семья, а жилых домов в городе 3574. По расовому признаку 97,5 % были европейской расы, 0,3 % — индейцы, 0,3 % — афроамериканцами, 0,7 % — азиатами, 0,3 % — другой расы, а 0,9 % — метисы. На долю латиносов приходилось 1,0 % населения. Средний возраст населения города составлял 42 года. 22 % жителей были моложе 18 лет; 7,6 % — 18—24 года; 24,1 % — 25—44 года; 27 % — 45—64 года; а 19,3 % — от 65 лет и старше. По гендерному признаку на долю мужчин и женщин приходилось 47,5 % и 52,5 % соответственно.

По данным на 2013 год в городе проживали 7292 человека, в том числе 3568 (48,9 %) мужчин и 3724 (51,1 %) женщины, а средний возраст составлял 37,3 лет. Средний доход на каждого жителя составлял , а на каждый дом — . В среднем арендная плата была  за дом

Достопримечательности 
 
 Памятник рейсу 710 — установлен не в самом городе, а в десяти милях от него, на месте произошедшей 17 марта 1960 года катастрофы самолёта Lockheed L-188 Electra, в которой погибли 63 человека.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Окружные центры Индианы
1858 год в Индиане
Города Индианы
Перри (округ, Индиана)